Karangkobar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangkobar, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Karangkobar, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar